Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 447 dans le monde.

 Route fédérale 447 en Allemagne
 RS-447 au Brésil
 Route régionale 447 en Finlande
 Route nationale 447 en France
 Route départementale 447 dans le Puy-de-Dôme, France
 Route régionale 447 en Slovénie